De CECAFA Cup 2005 was de 29e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Deze editie van de CECAFA Cup werd gesponsord door de Ethiopische/Arabische sjeik Mohammed Al Amoudi, daarom werd het toernooi Al Amoudi Senior Challenge Cup genoemd. Het toernooi duurde van 26 november tot en met 10 december 2005 in Rwanda. Ethiopië won de titel voor de vierde keer in de geschiedenis. In de finale won dat land van het thuisland met 1–0. Zanzibar werd derde.

Deelnemers 
Kenia werd gediskwalificeerd omdat zij niet aan de financiële verplichtingen voldeed.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2005 op rsssf

Voetbal in 2005
Voetbal in Rwanda
CECAFA Cup
Sportevenement in Rwanda